Friedrichsuniversität ist ehemaliger Name von Universitäten wie:
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Katholische Landesuniversität Ellwangen
Universität Bützow
Siehe auch:
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Universität Neapel Federico II
Friedrich-Wilhelms-Universität